

Топоніми 
Нодзава-Онсен
Джерела Нодзава

Персоналії 
Нодзава — японське прізвище.